Los datos demográficos de Miranda de Ebro reflejan que la ciudad contaba con una población de 35.239 habitantes al 1 de enero de 2022 y una densidad de población de 347,76 habitantes por km², según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si analizamos la población en un radio de solamente 12 km con centro en Miranda de Ebro, el número de habitantes asciende a 57.466 personas (según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2008).

En 2021 era la 209ª ciudad más poblada de España, por debajo de Onteniente y por encima de Cieza.  La ciudad ocupa el segundo puesto en el orden de población provincial, después de Burgos y delante de Aranda de Duero. En la comunidad de Castilla y León es la undécima ciudad más poblada, detrás de Soria y delante de Aranda de Duero. El gentilicio de Miranda de Ebro es mirandés o mirandesa.

Reseña histórica 

Hasta mediados del siglo XIX, Miranda de Ebro mantuvo una población más o menos constante que únicamente dependía de los avatares bélicos y las épocas de bonanza, o no, agrícola. Según el Censo de Floridablanca, considerado el primer censo español elaborado con técnicas estadísticas modernas, Miranda tenía 1.625 habitantes. A partir de la implantación del ferrocarril en los años 1860 la población prácticamente se dobló llegando en 1877 a los cuatro millares de habitantes. La llegada de industria desde comienzos del siglo XX hizo que el crecimiento fuese aumentado sin retroceso hasta finales de siglo.

El momento de mayor crecimiento demográfico se produjo en los años 1950 con la llegada de algunas importantes empresas como FEFASA. Además la propia tendencia del país en aquel momento propició a aumentar aún más éste crecimiento.

Tras una corta recesión en los años 1990, el siglo XXI comenzó con aumentos significativos de población especialmente por la llegada de población inmigrante. El desempleo provocado por la crisis de 2008-2016, hizo caer fuertemente el padrón tras una década de continuo crecimiento.

La evolución demográfica de Miranda de Ebro alcanza su mayor punto en 2008, año de estallido de la crisis, con 39.589 (INE). A partir de ahí se sufre un retroceso demográfico sin precedentes, descendiendo la población mirandesa durante todos los años siguientes de forma consecutiva y progresiva. Ese descenso demográfico se cifra en 3.667 habitantes y un 9,3% del censo (descendiendo desde 39.589 personas en 2008 hasta 35.922 en 2016).

Según datos oficiales del Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León, entre 2016 y 2019 fallecieron 334 personas más de las que nacieron, lo que supone un descenso del 0,19%. Por lo tanto el crecimiento vegetativo, que señala la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, no compensa el relevo generacional. El aumento demográfico experimentado se debe al empuje de un saldo migratorio positivo, cuyas cifras totales en lo relativo a número de habitantes lo serían aún más sin el crecimiento vegetativo negativo, puesto que la llegada de nuevos habitantes se sobrepone también a las cifras totales de fallecimientos no compensados con nacimientos, que restan una media de 111 personas al año al municipio.

En noviembre de 2019, la población mirandesa asciende a 36.013 habitantes (padrón municipal), lo que supone un aumento de 91 personas en el último trienio (aumento de un 1,5% la población a entre 2018 y 2019), representando el primer repunte demográfico de la última década desde entonces, dejando el saldo demográfico en un crecimiento del 0,25% desde 2016.

Variaciones residenciales

Migraciones interiores 
A pesar de que en el periodo 2001-2005 el número de personas que llegaron a Miranda de Ebro procedentes de otras zonas de España ha aumentado considerablemente, pasando de 691 a 977 inmigrantes el número de emigrantes ha crecido también de forma muy notable. Este hecho arroja en el periodo antes mencionado un saldo negativo, de tal forma que en el año 2005, 76 personas abandonaron la ciudad hacia otros lugares de la geografía española.

Migraciones exteriores 
En el periodo 2001-2005, el número de personas procedentes de otros países que llegan a Miranda de Ebro ha ido aumentando significativamente, de tal forma que en el año 2005 llegaron a Miranda de Ebro 719 inmigrantes procedentes del extranjero. Asimismo, el número de mirandeses que emigra a otros países también ha crecido considerablemente desde el año 2003. En el año 2005 42 personas abandonaron la ciudad con destino a otros países. El saldo resultante entre inmigraciones y emigraciones se ha incrementado casi al doble durante esos cinco años. La estimación de inmigrantes en 2008 es de 5.471.

Tasas demográficas 

Las tasas demográficas son las diferentes relaciones en una determinada franja de la población. A continuación se muestran algunas de estas tasas referidas a datos de INE de 2006.

El índice de dependencia indica cuánta población no activa, que no trabaja y, por lo tanto, no cotiza, tendrá que soportar la población activa. En Miranda de Ebro el índice de dependencia se sitúa en 46,0%; 1,7 puntos inferior a la media de Castilla y León, que se sitúa en el 51,7%; y 1,1 puntos superior a la media nacional, que es del 44,9%.

El envejecimiento hace referencia a aquellas personas con una edad igual o superior a los 65 años. En Miranda de Ebro esta proporción se sitúa en el 18,7% del total. Esta tasa es inferior a la regional, que es del 22,6% pero es ligeramente superior a la media nacional, siendo esta última del 16,7%.

La maternidad o relación existente entre la población de 0 a 4 años respecto a la población femenina, entre 15 y 49 años se encuentra en el 18,6%, tasa superior a la media de la región que alcanza el 15,4%, pero por debajo de la nacional que se encuentra en el 19%.

La tendencia o relación existente entre la población infantil con edades comprendidas entre los 0 y 4 años, por un lado, y los 5 y los 9 años, por otro es en Miranda de Ebro del 113,3%, muy superior a la media regional (97,4%) y a la media nacional (105,6%). 

El reemplazo o relación existente entre la población adulta con edades comprendidas entre los 20 y 29 años, por un lado, y los 55 y los 64 años, por otro se sitúa en Miranda de Ebro en el 144,3%, valor superior al dato regional (119,8%) e igual al valor nacional.

Inmigración 

Según el censo INE 2006, el 9,2% de la población de Miranda de Ebro es de nacionalidad extranjera, proporción similar a la media nacional que se sitúa en el 9,27%. En valores absolutos, residían a esa fecha en Miranda 3.540 personas procedentes de otros países; 2.035 hombres (5,3% del total de la población) y 1.505 mujeres (3,9% del total).

Por continentes, la mayor parte de los inmigrantes procedían de Europa; 1.876 personas (el 53,0%, calculado sobre el total extranjeros) proceden de ese continente. En segundo lugar se situaban las personas procedentes de América, que constituían 30,5% del total de los inmigrantes. Por último, es importante también la inmigración procedente de África, el 15,7%, y de Asia, tan sólo el 1,0%.

Por países, el que mayor número de inmigrantes aportaba era Rumanía, con 407 habitantes, seguido por Ecuador, 341 habitantes. A continuación se situaban Marruecos (306 habitantes), Colombia (161 habitantes) y a gran distancia de estos últimos Argentina, Francia y Alemania.

La entrada de algunos países como Bulgaria o Rumanía en la Unión Europea han hecho experimentar un aumento del padrón municipal muy significativo. Según el ayuntamiento de la ciudad, Miranda de Ebro poseía una población de 40.060 habitantes a marzo de 2008 de los cuales el 5.400 era inmigrante (11% del total).

Gráficos y tablas

Gráfico de población siglo XX

Gráfico de población 2000-2025

Movimientos naturales de población

Referencias

Enlaces externos 
 Web del Instituto Nacional de Estadística de España

Miranda de Ebro
Miranda de Ebro
Miranda